Jakob Lindberg kan betyda:

 Jakob Lindberg (ämbetsman)
 Jakob Lindberg (musiker) (, )
 Jakob Lindberg (fotograf) ()
 Jakob Lindberg (affärsman) ()
 Jakob Lindberg (miljardär)

Se även 
 Jacob Christian Lindberg